L'edizione 1955 della DDR-Oberliga vide la vittoria finale dell'SC Wismut Karl-Marx-Stadt.

Capocannoniere del torneo fu Klaus Seligow (BSG Rotation Babelsberg), con 12 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 SC Wismut Karl-Marx-Stadt campione della Germania Est 1955.

Calcio nel 1955
1955